Кастелион — греческий топоним. Может означать:

   — малый город в общине Миноа-Педьяда на Крите.
 Кастелион (Ано-Акрия) — село в сообществе  в общине Гортина на Крите.
  — село в общине Калаврита на Пелопоннесе.
 Кастелион (Ласитион) — село в общине Айос-Николаос на Крите.
  — село в общине Фестос на Крите.

См. также 
 Замок (строение)
 Кастельон (значения)